Quint Ancari (senador), assassinat per Gai Mari el 87 aC
 Quint Ancari (tribú de la plebs), governador de Macedònia el 55 aC